Альфо́нсо д’Э́сте (; 10 марта 1527, Феррара, Феррарское герцогство — 1 ноября 1587, там же) — итальянский аристократ из дома Эсте, незаконнорождённый сын герцога Феррары, Модены и Реджо Альфонсо I; в своём праве — маркграф Монтеккьо. Кавалер ордена Святого Михаила.

Биография

Ранние годы 
Родился в Ферраре 10 марта 1527 года от связи герцога Ферарры, Модены и Реджо Альфонсо I с Лаурой Дианти, любовницей, на которой герцог женился незадолго до своей смерти. 18 апреля 1532 года был легитимирован кардиналом . 28 августа 1533 года был также легитимирован Альфонсо I в его завещании, получив во владение феод Монтеккьо и титул маркграфа, дворец в Ферраре с 7000 золотых скудо на его ремонт и ежегодный апанаж в 60 скудо. Святой Престол не признал детей герцога от любовницы узаконенными.

Воспитывался Альфонсо под присмотром матери во  в Ферраре. Обучался у гуманистов Чинцио Джиральди и . Во время обучения показал особенные успехи в области математики.

Военная и дипломатическая служба 
Единокровнные братья Альфонсо, сыновья его отца от Лукреции Борджа, относились к нему с презрением и называли «славным ублюдком». В 1534 году главой владений дома Эсте, после смерти Альфонсо I, стал его сын Эрколе II. Новый герцог не допускал участия маркграфа Монтеккьо в делах государства. Альфонсо был принят на военную и дипломатическую службу. В 1546 году в звании капитана кавалерии он был направлен в Имперскую армию для участия в Шмалькальденской войне. В 1549 году вернулся в Ферарру.

В 1556 году, уступив давлению со стороны римского папы Павла IV, герцог Эрколе II присоединился к папско-французскому союзу против дома Габсбургов. Во время войны Альфонсо в звании капитана армии феррарского герцога участвовал в нападениях на имперские феоды Сан-Мартино и Корреджо. Затем герцог направил его за военной помощью к французам. Маркграф Монтеккьо стал офицером армии французского короля в звании капитана уланов. Война закончилась подписанием Като-Камбрезийского мирного договора, и Альфонсо продолжил службу при дворе в Ферраре. В 1559 году новый герцог Альфонсо II, приходившийся ему племянником, направил его в Модену, поручив укрепить городскую крепость. В 1560 году двор в Париже удостоил Альфонсо звания кавалера Ордена Святого Михаила (по другим данным он получил этот орден в 1567 году).

13 октября 1562 года император Фердинанд I присвоил маркграфству Монтеккьо статус имперского феода с правом передачи по наследству и правом чеканить собственную монету. 5 февраля 1570 года предоставленные права были подтверждены императором Максимилианом II. При Альфонсо двор в Монтеккьо стал одним из центров позднего ренессанса. В 1570-х года при нём служил композитор и дипломат . Сам маркграф участвовал в организации и проведении всех трёх свадеб племянника-герцога и приёмов послов при дворе в Ферраре. На островке посреди реки По им была спроектирована и построена оброзцовая деревня, ставшая одной из достопримечательностей герцогства.

В 1566 году Альфонсо отправился в Венгерское королевство, чтобы присоединиться к Имперской армии, воевавшей там с османами. В августе армия феррарского герцога вышла к Вене, но уже в декабре того же года вернулась обратно в Феррару, так как конфликт был исчерпан. В 1567 году Альфонсо был направелен в Савойское герцогство в помощь герцогу ​​Карлу Эммануилу. В звании капитана армии савойского герцога он участвовал конфликте французского короля Карла IX с гугенотами. Талантливый военначальник, Альфонсо заслужил расположение как короля, так и королевы-матери. Он был назначен личным советником Карла IX. Такой чести иностранцев удостаивали крайне редко. Прощаясь с ним, король подарил маркграфу ювелирные изделия из серебра.

Поздние годы 
Все три брака Альфонсо II, племянника маркграфа, оказались бездетными. Его ближайшим родственником, не считая самого Альфонсо, был сын маркграфа Чезаре. Другим возможным претендентом являлся представитель линии маркграфов Сан-Мартино . Чтобы укрепить свои претензии, Альфонсо женил Чезаре на принцессе Вирджинии, дочери тосканского великого герцога Козимо I. Одной из противниц маркграфа в стремлении закрепить наследование за его ветвью была племянница Лукреция. Последняя таким образом мстила дядьке за то, что он рассказал её брату-герцогу о любовной связи принцессы с капитаном кавалерии Эрколе Контрари, за что тот был убит. Лукреция тщетно уговаривала брата сделать наследником бастарда их отца Чезаре Тротти и выдать за него принцессу Марфизу, вдову старшего сына маркграфа Монтеккьо. Альфонсо не дожил до дня, когда его сын стал герцогом Феррары, Модены и Реджо. Он умер 10 ноября 1587 года в Ферраре.

Браки и потомство 
Альфонсо д’Эсте был дважды женат. 3 января 1549 года он сочетался браком с  (1525 — 04.04.1563), дочерью урбинского герцога Франческо Марии I и герцогини Элеоноры, урождённой мантуанской принцессы из дома Гонзага. В браке у супругов родились трое детей:

 принц  (11.11.1560 — 04.09.1578), в 1578 году в Ферраре сочетался браком с Марфизой д’Эсте (1562 — 16.08.1608), узаконенной дочерью , маркграфа Масса-Ломбарды, принцем Феррары, Модены и Реджо;
 принц Чезаре (08.10.1562 — 11.12.1628), герцог Феррары с 27.10.1597 по 15.01.1598, герцог Модены и Реджо, суверенный князь Карпи с 27.10.1597, князь Священной Римской империи, 2-й маркграф Монтеккьо с 1587 года, герцог Монтаржи и Шартра, граф Жизора, виконт Кан, Байе и Фалеза с 27.10.1597 по 1601 год, владетель Сассуоло с 27.11.1599, рыцарь Золотого руна (1605), 6 февраля 1586 года во Флоренции сочетался браком с тосканской принцессой Вирджинией Медичи (19.05.1568 — 15.01.1615), дочерью великого герцого тосканского Козимо I и флорентийской патрицианки Камиллы Мартелли;
 принцесса  (1561 — 1637), принцесса Модены и Реджо, 21 февраля 1594 года сочеталась браком с доном  Карло Джезуальдо (08.03.1566 — 10.09.1613), 3-м князем Венозы, 7-м графом Концы, испанским грандом первого класса;

Овдовев 4 апреля 1563 года, Альфонсо д’Эсте сошёлся с Виоланте Синья (11.12.1546 — 05.03.1609), дочерью придворного аптекаря феррарского герцога Альберто Синья, с которой он сочетался браком только в 1584 году. В этом союзе у маркграфа родились ещё трое детей:
 принцесса  (06.11.1565 — 01.05.1602), узаконенна отцом, принцесса Модены и Реджо, 30 апреля 1594 года в Ферраре сочеталась браком с Федерико II Пико (1564 —07.09.1602), князем Мирандолы и маркграфом Конкордии.
 принц  (05.05.1568 — 13.05.1624), узаконенн отцом, принц Модены и Реджо, кардинал с 03.03.1599, кардинал-дьякон Сант-Адриано-аль-Форо с 17.06.1600 по 15.11.1600, кардинал-дьякон Санта-Мария-Нуова с 15.11.1600 по 11.01.1621, кардинад-дьякон Сант-Эустакьо с 11.01.1621 по 19.04.1621, кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Вия-Лата с 19.04.1621 по 02.10.1623, кардинал-священник Санта-Мария-делла-Паче с 02.10.1623, избранный епископ Реджо с 18.10.1611, пробст Санта-Мария-делла-Помпоза и архипресвитер Бондено с января 1587 года, кардинал-протектор Испании при Святом Престоле с 1611 года;
 Аннибале умер до того, как родители сочетались браком и узаконнили своих детей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Внебрачное потомство д’Эсте